Hot Salsa Weekend är en av Skandinaviens största salsafestivaler. Festivalen arrangeras årligen på Debaser Medis, av Stockholm Salsa Dance.
Festivalen sträcker sig över en helg i november-december (olika datum varje år), då artister och dansare från hela världen samlas i Stockholm. Under lördagen och söndagen hålls workshops i Salsa, Bachata, Kizomba och många andra dansstilar. Från torsdag kväll till och med söndag kväll arrangeras stora fester med flera dansgolv. Varje festkväll påbörjas med shower av artister och dansskolor.

År 2014 arrangeras festivalen första helgen i december, 4-7 december. Fler än 50 workshops kommer att hållas under helgen. Adolfo Indacochea och hans Latin Soul Dancers uppträder och visar för första gånger i Skandinavien deras 45 minuter långa hyllningsshow till Eddie Torres och Tito Puente.

Referenser

Musikfestivaler i Stockholm